Josef Pravda (* 19. října 1962) je bývalý český policista, nyní majitel bezpečnostní agentury, člen ČSSD.

Život 
Vystudoval Ostravskou univerzitu (získal titul Bc.) a Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (získal titul Ing.).

V minulosti pracoval 27 let u policie ČR, několik let před odchodem do civilu zastával funkci zástupce ředitele pro pořádkovou policii u Městského ředitelství PČR v Ostravě. V posledních letech služby se věnoval také problematice boje proti domácímu násilí. V roce 2008 ze služby odešel a založil soukromou bezpečnostní agenturu 5 Points Group. Jedná se o rodinnou firmu, v níž uplatňuje získané zkušenosti z dlouholeté služby u Policie ČR. Od roku 2008 je v agentuře předsedou představenstva, a také je jejím jediným akcionářem.

Josef Pravda žije od roku 1988 v Ostravě, konkrétně v části Moravská Ostrava. Je ženatý, má dva syny.

Politické působení 
V roce 2009, po ukončení služebního poměru u Policie ČR, vstoupil do ČSSD. Je členem Místní organizace ČSSD Moravská Ostrava a Přívoz 1. Předtím nebyl členem žádné jiné politické strany ani hnutí.

V komunálních volbách v roce 2010 kandidoval za ČSSD do Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.. V letech 2010 až 2014 vykonával funkci předsedy bezpečnostní komise Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, od roku 2014 je členem právní komise Rady statutárního města Ostravy.

Ve volbách do Senátu PČR v roce 2016 kandidoval za ČSSD v obvodu č. 70 – Ostrava-město. Se ziskem 7,78 % hlasů skončil na 7. místě a do druhého kola nepostoupil.

Reference 

Čeští podnikatelé
Čeští policisté
Členové ČSSD
Absolventi Ostravské univerzity
Absolventi Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
Narození v roce 1962
Narození 19. října
Žijící lidé
Muži
Lidé Policie České republiky